

Codici 
 kdf  – codice ISO 639-3 della lingua mamusi

Organizzazioni
 KdF  – abbreviazione dell'organizzazione nazionalsocialista tedesca Kraft durch Freude